Arsenale – rivista di letteratura fondata nel 1984 da Gianfranco Palmery e chiusa nel 1991
 Arsenale – film del 1928 diretto da Aleksandr Petrovič Dovženko
 Arsenale – in ambito militare, insediamento adibito a costruzione, riparazione, immagazzinamento e fornitura di armi e munizioni
 Arsenale – personaggio dei fumetti DC Comics
 Arsenale marittimo – complesso per la costruzione, la riparazione delle navi da guerra e delle attrezzature impiegate da detto naviglio
 Grotta dell'Arsenale – grotta dell'isola di Capri
 Rio dell'Arsenale – canale di Venezia
 Unione Sportiva Arsenale – ex società calcistica italiana di Messina
 Unione Sportiva Arsenale – ex società calcistica italiana di Taranto